Барі — один з нілотських народів Південного Судану.
 Барі (мотілони, кунагуасая, добокубі) — індіанський народ групи чибча на північному заході Венесуели і прилеглих територіях Колумбії.

Географія 

 
 Барі — місто в Південній Італії, столиця однойменної провінції.
 Барі — провінція на півдні Італії.
 Барі — адміністративний район (гоболка) у північній частині Сомалі.
 Барі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда

Прізвище 
 Антуан Барі (1796—1875) — відомий скульптор анімаліст Франції.
 Генріх Антон де Барі (1831—1888) — німецький ботанік і мікробіолог.
 Барі Едуард Якович — російський лікар, знайомий Тараса Шевченка.
 Барі Ніна Карлівна — радянський математик, доктор фізико-математичних наук, професор МГУ.

Інше 
 Футбольний клуб «Барі» () — професійний італійський футбольний клуб з однойменного міста